Saint-Martin-du-Tertre kan syfta på:
 Saint-Martin-du-Tertre, Val-d'Oise
 Saint-Martin-du-Tertre, Yonne